Passaic steht für:

 Passaic, eine Stadt im Passaic County, New Jersey
 Passaic (Missouri), ein Dorf im Bates County, Missouri
 Passaic County, ein County im Bundesstaat New Jersey
 Passaic River, ein Fluss in New Jersey
 Eparchie Passaic, eine Eparchie der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche in New Jersey